Piesdorf steht für:
 Piesdorf (Gemeinde Gampern), eine Ortschaft in der österreichischen Katastralgemeinde Gampern
 Piesdorf (Könnern), ein Ortsteil der Kleinstadt Könnern in Sachsen-Anhalt

Piesdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Karl von Wedel-Piesdorf (1845–1917), deutscher Verwaltungsjurist im Königreich Preußen
 Wilhelm von Wedel-Piesdorf (1837–1915), deutscher Politiker, MdR